На цій сторінці приведені склади чоловічих команд, які брали участь у волейбольному турнірі Літніх Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні.

В заявку команди дозволено включити 12 волейболістів. Вказані клуби, в яких гравці виступали в сезоні-2011/12.

Група А

Велика Британія
Головний тренер:  Гаррі Броккінг

Італія
Головний тренер: Мауро Берруто

Польща
Головний тренер:  Андреа Анастасі

Аргетина
Головний тренер: Хав'єр Вебер

Болгарія
Головний тренер: Найден Найденов

Австралія
Головний тренер:  Йон Уріарте

Група В

Бразилія
Головний тренер: Бернардінью

Росія
Головний тренер: Володимир Алекно

США
Головний тренер: Алан Кнайп

Сербія
Головний тренер:  Ігор Колакович

Німеччина
Головний тренер:  Вітал Гейнен

Туніс
Головний тренер: Фетхі Мкаоуер

Джерела 
 Змагання з волейболу на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні